Le qualificazioni del singolare  femminile dell'US Open 2012 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Magdaléna Rybáriková (qualificata)
  Chan Yung-jan (ultimo turno, ritirata)
  Jana Čepelová (ultimo turno)
  Eléni Daniilídou (ultimo turno)
  María-Teresa Torró-Flor (primo turno)
  Lesja Curenko (qualificata)
  Karolína Plíšková (secondo turno)
  Chang Kai-chen (primo turno)
  Olivia Rogowska (Wildcard per il tabellone principale)
  Aravane Rezaï (primo turno)
  Lara Arruabarrena-Vecino (qualificata)
  Michelle Larcher de Brito (secondo turno)
  Eva Birnerová (primo turno)
  Paula Ormaechea (ultimo turno)
  Dinah Pfizenmaier (primo turno)
  Laura Pous Tió (primo turno)

 Claire Feuerstein (primo turno)
 Kristýna Plíšková (qualificata)
 Erika Sema (primo turno)
 Misaki Doi (primo turno)
 Valerija Savinych (ultimo turno)
 Karin Knapp (primo turno)
 Alberta Brianti (primo turno)
 Annika Beck (primo turno)
 Edina Gallovits-Hall (qualificata)
 Kirsten Flipkens (qualificata)
 Stefanie Vögele (qualificata)
 Lauren Davis (secondo turno)
 Yvonne Meusburger (secondo turno)
 Maria João Koehler (secondo turno)
 Alexa Glatch (ultimo turno)
 Tatjana Maria (qualificata)

Qualificate 

  Magdaléna Rybáriková
  Tatjana Maria
  Nastassja Burnett
  Samantha Crawford
  Anastasija Rodionova
  Lesja Curenko
  Edina Gallovits-Hall
  Johanna Konta

  Kirsten Flipkens
  Julia Glushko
  Lara Arruabarrena-Vecino
  Elina Svitolina
  Ol'ga Pučkova
  Alla Kudrjavceva
  Stefanie Vögele
  Kristýna Plíšková

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Sezione 13

Sezione 14

Sezione 15

Sezione 16

Collegamenti esterni 

US Open 2012
WTA Tour 2012